Dies ist eine Übersicht über die Mannschaftskader der Primera División 2013/14.

Erklärung der Daten 
 RN: Angabe der Rückennummer des Spielers
 Nat.: Angabe der Nationalität des Spielers (bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, beziehungsweise in dem er geboren ist)
 Name: Vor- und Zuname beziehungsweise der Künstlername des Spielers
 Geboren: Geburtsjahr des Spielers

Liste

Einzelnachweise 

Primera División
Primera Division 201314
Primera Division 201314
Kaderliste